Това е списък на част от солните мини отворени за посещение по света.

Източници 

Списъци на места